En face (izgovor: anfȁs) francuski je izraz s doslovnim značenjem "sučelice", "u lice", a može značiti i:

 En face, portret s licem okrenutim prema gledatelju
 En face, baletni pojam, izvođač okrenut licem prema publici
 En Face, rock sastav iz Rijeke